— це персонаж японської вебманґи One-Punch Man.

Він колишній учень «Бенга». Був вигнаний з його додзьо після того, як влаштував там бійню. Після вигнання, через надмірне захоплення монстрами і ненавистю до героїв, він просить називати себе «Монстром» і отримав прізвисько «Мисливець на Героїв», його почали вважати потенційною загрозою для Асоціації Героїв незважаючи на те, що він звичайна людина.

Зовнішність 
Гаро — молода людина з різкими рисами обличчя і колючим довгим білим волоссям. Не будучи особливо великою людиною, він показав себе досить сильним і м'язистим. Він носить обтягуючу чорну сорочку і штани вільного крою, подібно до його колишнього вчителя «Бенга». Він — антагоніст, його головна мета — стати наймогутнішим монстром.

Характер 
Гаро введений як злий персонаж, який ненавидить героїв і відрізняється упевненістю в собі та мстивою натурою. Він високої думки про себе, і не вважає інших лиходіїв своїми союзниками, винищуючи їх поряд з героями. Великий аспект його особистості становить свого роду презирство до його колишнього вчителя Бенга, це проявляється в тому, що Гаро уникає використання «Кулака Гірського Потоку, що Дробить Каміння», який він вивчав в додзьо.

Хоча Гаро — злий персонаж, у нього є якась подоба моралі: він залишає героїв живими, щоб наступного разу вони могли стати сильнішими і битися з ним знову. У нього також є слабкість до дітей, наприклад, коли він розмовляв з дитиною в парку про героїв. Коли дитина назвав його «дядьком», Гаро сказав йому, що він не на стільки старий. Він навіть ніжно поплескав голову дитини. Гаро також не завдає кривди невинним людям і поважає їх мораль і честь.

У певному сенсі, Гаро можна назвати протилежністю Сайтами. Сайтама хотів бути героєм, який боровся зі злочинцями, а Гаро хоче бути монстром, який перемагає героїв. У той час як Гаро — майстерний боєць, Сайтама повинен був надзвичайно наполегливо працювати, щоб отримати його силу.

Здібності 
Гаро був найкращим учнем Бенга, але був змушений покинути додзьо після того як побив всіх учнів. Гаро може вивчити стиль бою противника просто спостерігаючи за ним. Незважаючи на те, що він був вигнаний Бенгом з додзьо, Гаро почав власне навчання і став неймовірно сильним, споряджений потужним діапазоном здібностей і фізичних якостей. Гаро сильніший багатьох героїв з S — класу.

Фізичні Здібності 
Швидкий Розвиток навичок: Гаро в змозі стати фізично сильнішим, перемагаючи ворогів в бою і збираючи бойовий досвід. Ця здатність була помічена, коли Гаро вперше з'являється в головному офісі Героїв, кажучи, що для нього зараз було б занадто складно перемогти героїв з S-класу, але незабаром він зможе стати сильнішим, ніж деякі з Героїв S-класу.

 Величезна Сила - сила Гаро приблизно на одному рівні з Героями з S-класу. Він легко побив «Майстера в майці», героя S-класу, і його підручних.

 Величезна Швидкість - Гаро також володіє дивовижною швидкістю. Він в змозі швидко ухилятися від величезної кількості куль, випущених в нього одночасно в різних напрямках «Золотим кулею», а також надзвичайно потужних і швидких ударів «Сталевого Біти», одного з найсильніших героїв S-класу.

 Величезна Витривалість - Гаро також володіє нелюдською витривалістю. Він в змозі легко витримати багаторазові атаки від «Майстера в майці», деякі з яких змогли б убити монстрів з одного удару. Однак він був відправлений у нокаут Сайтамою з одного удару в шию.

 Опір Болю - Гаро має нелюдську стійкістю до болю, як помічено в його битвах з «Золотим кулею» і «Майстером в майці». Він здатний битися як ніби нічого не сталося навіть після отримання смертельних травм, які зможуть вивести з ладу або вбити нормальних людей. Гаро в більшості випадків не звертає увагу на серйозні травми, наприклад, переломи кісток під час сутички зі «Сталевим Бітою».

 Розширенні Почуття - почуття Гаро явно перевершують людські. Він був в змозі відчути траєкторії куль «Золотого кулі» в темряві, без видимих зусиль. Також його реакція дозволяла йому бачити рух потужної атаки «Сталевого Біти».

Стиль бою 
Геніальний боєць: Гаро — неймовірно досвідчений боєць, легко адаптується до умов бою і використовує переваги від слабкостей суперників. Він показав це в бою проти"Майтера в Майці", коли змінив хід бою, атакуючи того в слабкі місця. Пізніше він показує цю унікальну здатність в битві зі «Сталевим Бітою», кажучи, що його атаки стають слабкими і передбачуваними.

 Кулак Гірського Потоку, що Дробить Камені (流水 岩 砕 拳, Ryūsui Gansai-ken) - бойове мистецтво, якому Гаро навчився від свого колишнього вчителя, «Бенга». Воно складається з ряду супер швидких і сильних ударів, які легко можуть знешкодити Героя S-класу. Гаро уникає використання цього прийому, якщо це можливо, тому що воно нагадує йому про «Бенга». Так само цього бойового мистецтва є реальний прототип — це «Тай Чи». Або простіше кажучи гімнастика.

Цитати 
 «Прийшов час творити зло.»
 «Той, кого всі люблять — переможе, а той, кого всі ненавидять — програє … Це так трагічно … Я стану найсильнішим монстром і зміню усталений порядок. Тоді я нікому не програю.»
 «Залишайся тут і дивись, як я буду вбивати твоїх товаришів.»
 «Якщо ти вирішив носити горде ім'я героя, то будь готовий зустріти лиходія в будь-яку секунду.»

Цікаві факти 
 Гаро (餓狼, Garō) означає «Голодний Вовк». Під час турніру він також носив маску вовка, щоб приховати свою справжню особистість.
 Гаро займає 14 місце за популярністю серед персонажів.
 Мурата посилається на Брюса Лі, коли малює спину Гаро, наповнену м'язами.

Посилання 
 ワンパンマン  
 Офіційний сайт Onepunchman  
 aniDB 
 Fandom Onepunchman  
 Манга Ванпачмен  

Чоловічі персонажі аніме та манґи
One-Punch Man